Alain Lortie (1955-), est un écrivain québécois, mieux connu sous le pseudonyme de Daniel Sernine.
 Alain Lortie est un éclairagiste.